Gadamayo (ou Gada-Mayo, Gada Mayo) peut désigner plusieurs localités du Cameroun :

 Gadamayo, dans l'arrondissement de Bogo
 Gada-Mayo, dans l'arrondissement de Kontcha
 Gada-Mayo, dans l'arrondissement de Petté.

Homonymie de localités